Богдан Т701 — 12-ти метровый низкопольный троллейбус, который выпускается с 2010 года в Луцке. По состоянию на июнь 2021 г. произведено  533 экземпляра разных модификаций, что делает его наиболее массовой украинской моделью троллейбуса.

Описание 
Кузов троллейбуса унифицирован с автобусом Богдан А701, обшивка кузова изготовлена из высокопрочной оцинкованной стали. Троллейбус может проехать 1 км на автономном ходу. Задняя подвеска оборудована четырьмя пневмоэлементами с электронной системой управления,   возможностью регулирования высоты уровня кузова и функцией книлинга (опускания правой части кузова для удобства входа и выхода пассажиров). Салон и кабина водителя оборудованы кондиционерами, для обогрева салона используются три отопителя.

Модификации 

 Богдан-Т70110 — первая модификация с двигателем постоянного тока ЭД139АУ2 (140 кВт) производства ГП "Электротяжмаш" и системой управления Cegelec TV Progress CDC (Чехия). Всего в 2010-2013 гг. произведено 159 троллейбусов, которые работают в Киеве, Крыму и Полтаве.

 Богдан-Т70115 — с электрооборудованием чешского производства: асинхронным двигателем Pragoimex TAM 1050C6 (175 кВт) и системой управления Cegelec Europulse. В 2010-2011 г. был выпущен 31 троллейбус: опытный экземпляр 70115АС, проходивший тестовую эксплуатацию в Остраве и 30 экземпляров, поставленных предприятию "Крымтроллейбус".

 Ursus Т70116 — с асинхронным двигателем TAM 1050C6 (175 кВт) производства Pragoimex, системой управления Cegelec Europulse и системой автономного хода. В 2013-2015 гг. совместно с польской фирмой Ursus было собрано 38 троллейбусов Ursus T70116 для Люблина.

 Богдан-Т70117 — выпускался с разными двигателями: с асинхронным ДТА-2У1 (180 кВт) производства Псковского электромашиностроительного завода и системой управления "Чергос" (Россия), двигателем АД903У1 ("Электротяжмаш"), и системой управления СТТ-01 компании "Политехносервис" (г. Бровары), а также двигателем 6ДТА (Латвия) с системами управления фирм "Чергос" или "Политехносервис". По состоянию на июнь 2021 года выпущено 305 троллейбусов этой модификации, которые работают в 11 городах Украины. 

 TMG-7207 «Comfort» — модификация троллейбуса, оборудованная электродвигателем компании "РусЭлПром" и системой управления "Чергос". В 2014 г. был собран 1 экземпляр на мощностях российской компании "ТрансМашГрупп", троллейбус поставили в г. Видное.

 Богдан-Т70118 — с асинхронным двигателем ДТА-2У1 (180 кВт) Псковского электромашиностроительного завода и системой управления Cegelec Europulse. В 2013 г. была построена одна машина, которая была поставлена в Винницу с измененным индексом Т70117.

 Богдан-Т70119 - перспективная модификация с асинхронным двигателем 6DTA (180 кВт) производства Рижского электромашиностроительного завода (Латвия) и системой управления ENIKA (Польша).

Эксплуатация 
По состоянию на июнь 2021 г. Богдан-Т701 и его модификации эксплуатируются в 15 городах Украины, Польши и России.

См. также 
 Электрон Т19

Примечания

Ссылки 
 Технічна характеристика троллейбуса Т701.10
 Луцк — Новые троллейбусы "Богдан"
 «Богдан» обеспечит Полтаву новыми троллейбусами
 Богдан Т701.10, Т701.15 КРПП «Крымтроллейбус»

Троллейбусы «Богдан»